В настоящее время в Одессе имеются следующие маяки:

 Одесский маяк — мыс Большой Фонтан.
 Воронцовский маяк — передний маяк Одесского порта.
 Створный маяк — задний створный маяк Одесского порта.
 Ильичевский маяк — в Черноморске, слева от Одессы.
 Григорьевский маяк — на Григорьевском (Аджалыкском) лимане, в районе Одесского припортового завода (город Южный, б. Южный район Одессы), справа от Одессы.

Маяки Украины